Unforgiven (2002) — PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу прошло 22 сентября 2002 года в «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелес, Калифорния, США.

На шоу прошло восемь матчей по рестлингу. В главном событии от бренда SmackDown! чемпион WWE Брок Леснар сразился с Гробовщиком, чтобы сохранить титул после того, как оба были дисквалифицированы. После матча Гробовщик продолжил атаковать Леснара, бросив его через декорации. В главном событии на канале Raw чемпион мира в тяжелом весе Трипл Эйч победил Роба Ван Дама и сохранил свой титул.

Результаты

Примечания 

События 22 сентября
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
WWE Unforgiven